Miejscowości w USA:
 Morrisville – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Polk
 Morrisville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Morrisville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake
 Morrisville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 Morrisville – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Greene
 Morrisville – wieś w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille